La Place de l'Hôpital peut désigner :
 la Place de l'Hôpital, une place de Strasbourg.
 la Place de l'Hôpital, une place du 2 arrondissement de Lyon.

Notes et références